China Women’s Sevens 2014 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju China Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 5–6 kwietnia 2014 roku na Guangzhou University Town Stadium w Kantonie będąc czwartym turniejem sezonu 2013/2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Guangzhou University Town Stadium zawody były czwartym z sześciu turniejów sezonu 2013/2014 IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – ośmiu stałych uczestników cyklu oraz cztery zespoły, które zostały zaproszone na podstawie wyników osiągniętych w regionalnych turniejach. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB w połowie marca 2014 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Charakterystyki i składy zespołów.

Niepokonane po pierwszym dniu były jedynie Nowozelandki, Kanadyjki zremisowały z Rosjankami, zaś w grupie B Australia, Fidżi i Anglia zaliczyły pomiędzy sobą po jednej porażce. W trzecim finale w tym sezonie spotkały się reprezentantki Nowej Zelandii oraz Australii i po raz pierwszy lepsze okazały się Nowozelandki obejmując tym samym samodzielne prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji przyłożeń z dziesięcioma zwyciężyła przedstawicielka triumfatorek Portia Woodman, która została również najlepiej punktującą zawodniczką turnieju.

Podobnie jak pozostałe zawody cyklu turniej był transmitowany w Internecie.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IRB 

T4
China Women’s Sevens
2014 w Chinach